Забалу́ев (Забалу́ева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Забалуев, Александр Алексеевич (1906—1949) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Забалуев, Валентин Трофимович (1908—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель
 Забалуев, Василий Митрофанович (1897—1974) — советский театральный актёр.
 Забалуев, Вячеслав Михайлович (1907—1971) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

См. также 
 Улица Забалуева
 Балуев